Bangun Jaya (Bermani Ulu Raya), een plaats in Indonesië
Bangun Jaya (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in Indonesië
Bangun Jaya (Pagar Alam Utara), een plaats in Indonesië
Bangun Jaya (Tambusai Utara), een plaats in Indonesië
Bangun Jaya (Tanjung Batu), een plaats in Indonesië